Carlomano, filho de Carlos Martel (715-754) — filho mais velho de Carlos Martel
Carlomano da Baviera (830-882) — filho de Luís o Germânico e de Emma, rei da Baviera (876-882)
Carlomano I (ca. 751-771) — filho de Pepino, o Breve e de Berta de Laon, rei dos Francos (768)
Carlomano II de França (867-884) — filho de Luís II o Gago e de Ansgarde, rei da Frância ocidental (879-884)

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes]